Охридска архиепископия може да се отнася за:

 Охридска архиепископия, средновековна българска архиепископия под юрисдикцията на Константинополската патриаршия в периода 1019 – 1767;
 Православна охридска архиепископия, автономна православна църква в Северна Македония, под юрисдикцията на Сръбската православна църква;
 Македонска православна църква - Охридска архиепископия, автокефална православна църквa в Северна Македония;
 Охридска архиепархия, титулярна епархия на Римокатолическата църква.